Bruno Cunha Barreto (Niterói, 16 de dezembro de 1983) é um cavaquinista, percussionista e cantor de música popular brasileira.

Naturais de Niterói
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Cavaquinistas do estado do Rio de Janeiro
Percussionistas do estado do Rio de Janeiro
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira